Зайтуна́ Агза́мовна Насретди́нова (; 14 августа 1923, Уфа, СССР—1 октября 2009, Уфа, Российская Федерация) — советская башкирская балерина, педагог. Народная артистка СССР (1955).

Биография 
Зайтуна Насретдинова родилась 14 августа 1923 года в Уфе в семье железнодорожного рабочего.

В 1931—1934 годах училась в Уфимской школе № 20 (ныне — Уфимская городская башкирская гимназия N 20 им. Ф. Мустафиной). Затем поступила на Башкирское отделение Ленинградского хореографического училища (ныне — Академия русского балета им. А. Я. Вагановой), которое окончила с отличием (педагоги Н. А. Камкова, Е. В. Ширипина, А. В. Ширяев, А. А. Писарев).

В июле 1941 года начала творческую деятельность в качестве солистки балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, на сцене которого дебютировала в партии Сванильды («Коппелия» Л. Делиба).

Классическая танцовщица широкого диапазона. За долгую сценическую жизнь, длиною почти в четверть века, создала галерею ярких и неповторимых образов в спектаклях национальной, русской и зарубежной классики. В этом ряду особое место занимает образ Зайтунгуль в первом национальном балете «Журавлиная песнь», авторы которого либреттист Ф. Гаскаров, композиторы Л. Степанов и З. Исмагилов посвятили своё сочинение балерине. Примечательно, что именно этот балет и мастерство балерины произвели неизгладимое впечатление на будущего великого танцовщика XX века Р. Нуреева, определив его судьбу.

Почти четверть века танцевала вместе с Х. Сафиуллиным, который был её партнером, спутником жизни и единомышленником. Они были в числе первых артистов театра, которые начали выезжать на гастроли за рубеж: ГДР (1951), Болгария, Венгрия, Польша, Куба, Монголия (1953), Великобритания, Шотландия, Ирландия и Корея.

После ухода со сцены в 1965 году более 40 лет работала педагогом-репетитором балетной труппы Башкирского театра оперы и балета. 

Член КПСС с 1952 года.

Умерла 1 октября 2009 года в Уфе. Похоронена на Южном кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Башкирской АССР (1946)
 Заслуженная артистка РСФСР (1949)
 Народная артистка РСФСР (1953)
 Народная артистка СССР (1955)
 Орден «Знак Почёта» (1949)
 Орден Октябрьской революции (1976)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946)
 Почётные грамоты Верховного Совета Башкирской АССР
 Приз «Душа танца» в номинации «Мэтр танца» (2005, журнал «Балет»)
 Почётное звание «Международный профессионал» (2006, издательство «Международный биографический центр») — за выдающийся вклад в мировую культуру
 Национальная театральная премия «Золотая Маска» в номинации «За честь и достоинство» (2008).

Партии 
 Одетта и Одиллия («Лебединое озеро» П. И. Чайковского)
 Никия («Баядерка» Л. Ф. Минкуса)
 Жизель и Мирта («Жизель» А. Адана)
 Китри («Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса)
 Аврора («Спящая красавица» П. И. Чайковского)
 Франциска («Голубой Дунай» И. Штрауса)
 Эсмеральда («Эсмеральда» Ц. Пуни)
 Зарема и Мария («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева)
 Тао Хоа («Красный цветок» Р. М. Глиэра)
 Раймонда («Раймонда» А. К. Глазунова)
 Лауренсия («Лауренсия» А. А. Крейна)
 Сванильда («Коппелия» Л. Делиба)
 Зафира («Горная быль» А. С. Ключарёва)
 Зайтунгуль («Журавлиная песнь» Л. Б. Степанова и З. Г. Исмагилова)
 Зюгра («Зюгра» Н. Г. Жиганова)
 Царь-Девица («Конёк-Горбунок» Ц. Пуни)

Фильмография 
  — Журавлиная песнь — Вожак журавлей

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте КИНО-ТЕАТР
 Зайтуна Насретдинова: рождённая для легенды
 Скончалась великая башкирская балерина Зайтуна Насретдинова

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Ученицы Елены Ширипиной
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Члены КПСС
Артисты балета Башкортостана
Похороненные на Южном кладбище (Уфа)